Oxley Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Oxley Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Oxley Creek (Brisbane River), Nebenfluss des Brisbane River in Queensland